Месхі Михайло Мамукович (1997) — український футболіст.
 Месхі Михайло Михайлович (1961—2003) — радянський і грузинський футболіст.
 Месхі Михайло Шалвович (1937—1991) — радянський і грузинський футболіст.